Воеводино — название населённых пунктов.

Россия 
 Воеводино — деревня в Домодедовском районе Московской области.
 Воеводино — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Воеводино — деревня в Старицком районе Тверской области.